Појам Балдуин I може да се односи на:

 Балдуин I, маркгроф Фландрије, гроф Фландрије
 Балдуин I Јерусалимски, јерусалимски краљ
 Балдуин I, латински цар, латински цар